EHBP1L1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 523 амінокислот, а молекулярна маса — 161 854.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки